Véase también Iglesia de San Miguel.

 Iglesia de San Miguel Arcángel (Agliana)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Alfajarín)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Altura)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Andaluz)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Bacoachi)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Bavispe)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Bellreguart)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Benigánim)
 Iglesia del Arcángel San Miguel (Binarowa)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Burjasot)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Biota)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Cabo Rojo)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Calbuco)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Canet lo Roig)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Cuart de les Valls)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Cumbres Mayores)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Enguera)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Framlingham)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Gata de Gorgos)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Hornillos de Eresma)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Oñate)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Pedrosa del Rey)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Puebla de San Miguel)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Redován)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (San Miguel de Bernuy)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Santa Cruz de la Zarza)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Santiago)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Soneja)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Tábara)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Trevías)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Tuineje)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Tous)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Uriangato)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Villanueva de Córdoba)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Vitoria)
 Iglesia de San Miguel Arcángel (Yurreta)